Элий Сатурнин () — римский  I века.

О биографии Сатурнина сохранилось мало сведений. Дион Кассий рассказывает о том, что в 23 году сенат приговорил Сатурнина к смертной казни через сбрасывание с Тарпейской скалы за написание им нескольких неуважительных по отношению к императору Тиберию стихотворений.

Примечания

Литература 
 

Умершие в I веке
Казнённые путём сбрасывания с высоты